Antonijević ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandar Antonijević (* 1981), bosnischer Tennisspieler
 Dušan Antonijević (1912–1986), jugoslawischer Schauspieler
 Edvard Antonijevič (1902–??), jugoslawischer Turner